Roc d'Anglars fait référence à plusieurs formations rocheuses en France :
 À Saint-Antonin-Noble-Val en Tarn-et-Garonne, le roc d’Anglars est une falaise située sur les bords de l’Aveyron. À son sommet est implanté un belvédère.
 À Belcastel en Aveyron, le roc d’Anglars est une formation rocheuse située sur les bords de l’Aveyron, en haut de laquelle est implantée un fortun en ruine du . Sur sa base se trouve le site du Lourdou.

Formation rocheuse